Giannelli ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Giannelli (* 1960), US-amerikanischer Musiker, Produzent und Labelbetreiber
 Simone Gianelli (* 1996), italienischer Volleyballspieler